Stallsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stallsjön, Västergötland, sjö i Skara kommun, 
Stallsjön, Jämtland, sjö i Åre kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn